Де Хэвилленд () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Де Хэвилленд, Джеффри (1882—1965) — британский авиаконструктор, лётчик-испытатель и предприниматель, основатель de Havilland Aircraft Company.
 Де Хэвилленд, Джеффри младший (1910—1946) — британский лётчик-испытатель.
 Де Хэвилленд, Оливия (1916—2020) — англо-американская актриса.
 Де Хэвилленд, Джоан де Бовуар (1917—2013) — англо-американская актриса.
 См. также 
 de Havilland — британская авиастроительная компания, существовавшая с 1920 по 1964 год.